Николай Фёдорович Решетников (27 декабря 1923 — 7 февраля 2004) — передовик советской электронной промышленности, фрезеровщик Воронежского завода полупроводниковых приборов Министерства электронной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1975).

Биография 
Родился в 1923 году в городе Воронеже в семье Рабочего. Русский. Проходил обучение в железнодорожном техникуме. С февраля 1942 года в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. В июне 1942 года был тяжело ранен. С 1944 по 1945 годы радиотелеграфист 96-го батальона аэродромного обслуживания 3-й воздушной армии. Имеет боевые награды.

В 1946 году демобилизовался и трудоустроился фрезеровщиком Воронежского авторемонтного завода. Вступил в ряды членов КПСС.

С 1959 года — фрезеровщик завода полупроводниковых приборов в городе Воронеже. За высокие производственные показатели в восьмой пятилетки награждён орденом Октябрьской Революции.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1975 года (закрытым) за достижение высоких показателей в производстве Николаю Фёдоровичу Решетникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избирался членом Железнодорожного райкома КПСС. С 1991 года на пенсии.

Проживал в городе Воронеже. Умер 7 февраля 2004 года.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (12.08.1975) 
 орден Ленина (12.08.1975) 
 Орден Октябрьской Революции (26.04.1971)
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 две медали За боевые заслуги (19.05.1944, 05.06.1945)
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фрезеровщики
Рабочие СССР